Restituta ist der Name folgender Personen:
 Restituta von Afrika, christliche Märtyrin des 3. Jahrhunderts aus heutigem Tunesien
 Restituta von Sora, christliche Märtyrin des 3. Jahrhunderts aus Italien
 Maria Restituta Kafka (1894–1943), österreichische Ordens- und Krankenschwester und Märtyrin
 Restituta Joseph (* 1971), tansanische Läuferin

zudem ist Restituta der Name der italienischen Orte
 Santa Restituta (Avigliano Umbro), Ortsteil von Avigliano Umbro, Provinz Terni, Umbrien.
 Santa Restituta (San Vincenzo Valle Roveto), Ortsteil von San Vincenzo Valle Roveto, Provinz L’Aquila, Abruzzen